Melville nebo Melvill může být:

jméno osob
 Melville (jméno) – rodné jméno
 Herman Melville (1819–1891) – americký spisovatel a básník, autor románu Bílá velryba
 Jean-Pierre Melville (* 1917-1973) – francouzský filmový režisér a herec
 Kerry Reidová, roz. Melville (* 1947) – australská tenistka
 Mike Melvill (* 1940) – testovací pilot kosmického raketoplánu
 Jurij Melvil (1912–1993) – sovětský historik filosofie

místopisný název
 Melville (jezero) – jezero v Kanadě
 Melvillův ostrov (rozcestník)
 Melvillův ostrov (Austrálie)
 Melvillův ostrov (Ostrovy královny Alžběty) v Kanadě

sídla
 Melville (Západní Austrálie)
 Melville (Saskatchewan)
 Melville (Louisiana)
 Melville (New York)
 Melville (Rhode Island)
 Melville (Jihoafrická republika)
 Melville (Západní Virginie)

Související články 
 Melvil

Rozcestníky - místopisné jméno